Бланчард има више значења:
 Бланчард (Ајдахо)
 Бланчард (Мисури)
 Бланчард (Пенсилванија)
 Бланчард (Северна Дакота)
 Бланчард (Ајова)
 Бланчард (Луизијана)
 Бланчард (Оклахома)